

Косколь — село, Айиртауський район, Північноказахстанська область
 Косколь — село, Астраханський район, Акмолинська область
 Косколь — село, Аулієкольський район, Костанайська область
 Косколь — село, Іртиський район, Павлодарська область
 Косколь — село, Каракульський сільський округ, Каратобинський район, Західноказахстанська область
 Косколь — село, Коскольський сільський округ, Каратобинський район, Західноказахстанська область
 Косколь — село, Узункольський сільський округ, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Косколь — село, Успенський сільський округ, район Магжана Жумабаєва, Північноказахстанська область
 Косколь — село, Сарикольський район, Костанайська область
 Косколь — село, Коскольський сільський округ, Улитауський район, Улитауська область
 Косколь — село, Терсакканський сільський округ, Улитауський район, Улитауська область

Див. також 
 Коскуль